Населені пункти в Чехії:

 Бітов (Новий Їчин)
 Бітов (Зноймо)